Валье-де-Эчо (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 234,4 км². Население — 954 человека (на 2009 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Города-побратимы 
  Аккус (Франция)

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски